Haus Beckmann bezeichnet

 Haus Beckmann (Hannover), auch Beckmannhaus genannt, Geschäftsgebäude des 1835 begründeten Unternehmens Franz Beckmann (Klempnerei) in der Georgstraße von Hannover
 Haus Beckmann (Berlin), Wohngebäude des Malers Max Beckmann in Berlin-Hermsdorf, Ringstraße 8

Siehe auch
 Hans Beckmann